Hipólito de Medicis (Florencia o Urbino, marzo de 1511 - Itri, 10 de agosto de 1535) fue un cardenal italiano.

Biografía  
Nacido en Florencia o Urbino fue hijo ilegítimo de Juliano II de Médicis y de Pacifica Brandano. Su padre murió cuando solo tenía cinco años y poco después fue enviado a Roma bajo la protección de su tío el papa León X.

Cuando Julio de Médici fue elegido papa como Clemente VII, Hipólito gobernó Florencia en su nombre. Después del sitio de Florencia por el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico (1529-1530), Clemente VII apoyó a su hijo Alejandro de Medici para obtener el gobierno de Florencia. 

En 1529 fue nombrado arzobispo de Aviñón y creado cardenal del título de Santa Práxedes, que poco después cambió por el de San Lorenzo en Damaso; luego fue enviado como legado papal al Reino de Hungría. 

En 1535 fue embajador de Florencia para el emperador Carlos V. 

Murió ese mismo año en Itri, en el sur del Lacio, envenenado por su mayordomo Giovanni Andrea de’ Franceschi, quien en el proceso que se le siguió declaró haber obrado por encargo del duque de Florencia Alejandro.
 
De su relación con Julia Gonzaga dejó un hijo ilegítimo, Asdrubale de Medici.

Ancestros

Referencias

Notas 

Hipolito
Cardenales nepotes
Cardenales creados por Clemente VII
Cardenales de Italia del siglo XVI
Arzobispos de Monreale
Fallecidos por envenenamiento
Religiosos asesinados
Obispos de Lecce
Embajadores de la República de Florencia
Arzobispos de Aviñón
Nacidos en Urbino
Fallecidos en Itri
Obispos católicos del siglo XVI
Arzobispos del siglo XVI
Obispos de Italia del siglo XVI
Señores de Florencia (de facto) del siglo XVI (casa de Médici)